Лафлёр, , варианты написания LaFleur, La Fleur, букв. «цветок» — французская фамилия или топоним.

 Лафлёр, Ги (1951—2022) — канадский хоккеист.
 Лафлёр, Стефан (род. 1976) — квебекский режиссёр и музыкант.
 Ла Флёр, Энни (род. 1969) — австралийская баскетболистка.

См. также 
 «ЛаФлёр» — серия киносериала «Остаться в живых»